Провінція Ачех в Індонезії поділяється на регентства та міста, кожне з яких, у свою чергу, адміністративно поділяється на райони (кечаматани).

Кекаматани Ачеха з регентством або містом, до якого належить кожен, є такими:

Сторінки з неперевіреними перекладами

Адміністративний поділ Індонезії